Lauron bezeichnet:

 Lauron (Hispanien), eine antike Stadt in Hispania Tarraconensis
 Lauron Technologies, einen amerikanischen Hersteller von Solid-State-Drives
 Lauron (Roboter), einen vom FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe entwickelten sechsbeinigen Laufroboter